Het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 20 van 1978 was de 2e editie van het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 20, een OFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Vier landen namen deel aan dit toernooi. Het toernooi werd gespeeld in Nieuw-Zeeland. Winnaar van het toernooi werd Australië. Er werd 1 ronde gespeeld, een groepsfase waarin alle deelnemende landen een keer tegen elkaar spelen. 

Het toernooi was tevens bedoeld als kwalificatie voor het Wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1979. De winnaar van dit toernooi mag in een intercontinentale poule spelen voor een ticket voor dit wereldkampioenschap.

Groepsfase

Intercontinentale kwalificatieronde

Voetbal in 1978
Voetbal in 1979
Voetbal in Nieuw-Zeeland
Voetbal in Paraguay
Oceanisch kampioenschap voetbal onder 19
Sportevenement in Nieuw-Zeeland
Sportevenement in Paraguay